Товт — фамилия:
 Товт, Алексей Георгиевич (1854—1909) — православный святой, протопресвитер и виднейший миссионер Русской Православной Церкви в США.
 Товт, Андрей Владимирович (род. 1985) — украинский футболист.
 Товт, Дезидерий Людвигович (1920—2002) — чехословацкий и советский футболист, нападающий, Мастер спорта СССР.